Este anexo mostra uma lista de todos os 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte por taxa de urbanização em percentual, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, revisados em 2011.

Urbanizacao